Adršpach může být:
 Adršpach – obec v severovýchodních Čechách
 Adršpach (hrad) – zřícenina středověkého hradu v obci Adršpach
 Adršpach (zámek) – zámek v Dolním Adršpachu, části obce Adršpach